Kull, O Conquistador, personagem de literatura fantástica criado por Robert E. Howard, e um precursor de Conan, o bárbaro
 Rei Kull (DC Comics), um vilão obscuro do Capitão Marvel (DC Comics)
 Krull, um filme de fantasia heróica de 1983

Desambiguação